Bogisch ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bogisch (* 1956), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Politiker (SPD)
 Manfred Bogisch (1933–2020), deutscher Historiker